Michaił Wołkau – białoruski nauczyciel i polityk
 Michaił Wołkau – białoruski agronom, wykładowca i polityk
 Michaił Wołkow – ZSRR funkcjonariusz GUGB i NKWD w stopniu st. majora Bezpieczeństwa Państwowego m.in. naczelnik GUSZOSDOR-u NKWD ZSRR